6-й матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги состоялся 11 января 2014 года в Братиславе на домашнем стадионе клуба «Слован» — Словнафт арене вместимостью более 10 000 человек.

Выбор места проведения Матча звёзд 
Первоначально игру хотели провести в Праге, но позже решение было изменено в пользу Братиславы из-за проблем с владельцами 17-тысячной «O2 Арены».

Билеты 
6 декабря появилась информация о том, что все билеты на игру были раскуплены менее чем за 18 часов. Их стоимость составляла от 1 до 45 евро. 27 декабря началась плановая реализация резервной части билетов на матч.

Составы команд 
Первые пятёрки и голкиперы команд Востока и Запада (в таблице они выделены жирным шрифтом) были выбраны путём открытого голосования на официальном сайте Матча звёзд КХЛ, которое прошло с 22 по 29 ноября 2013 года. С 3 декабря началось голосование представителей СМИ. По его итогам 10 декабря были определены вторые составы и запасные вратари сборных. Фамилии наставников стали известны двумя днями позже. 24 декабря лига завершила формирование третьих звеньев, а через три дня, «учитывая интересы болельщиков и здравые соображения профессиональных хоккейных журналистов», приняла решение увеличить число форвардов в каждой сборной на два человека.

Судьи 
Главные судьи:
 Эдуард Одиньш
 Константин Оленин
Линейные судьи:
 Виктор Бирин
 Александр Захаренков
Те же лайнсмены работали и на Матче легенд 2014.

Мастер-шоу

Круг на скорость 
Запад: 13,48 с (Бартович)

Восток: 14,16 с (Ли)

Счёт: 1:0

Конкурс вратарей 
Победитель: Лисутин (2 шайбы)

Счёт: 2:0

Эстафета «Змейка» 
Победитель: Восток (Жайлауов, Паршин, Попов, Кольцов, Лисин)

Состав команды Запада: Афиногенов, Ковальчук, Плэтт, Горохов, Чичу

Счёт: 2:1

Броски на точность 
Запад: 5 бросков (Куинт)

Восток: 6 бросков (Мозякин)

Счёт: 3:1

Сила броска 
Запад: 155,29 и 157,86 км/ч (Фостер)

Восток: 161,63 и 162,2 км/ч (Куляш)

Счёт: 3:2

Эффектный буллит 
За оригинальность победа присуждена Барулину, хотя Шатан реализовал обе попытки, когда голкипер «Ак Барса» защищал ворота.

Счёт: 3:3

Эстафета на скорость 
Победитель: Запад (Янус, Чудинов, Киселевич, Прохоркин, Бартович, Тихонов)

Состав команды Востока: Коскинен, Ли, Хиетанен, Петружалек, Лисин, Коварж

Итоговый счёт: 4:3

Ход игры

Матч легенд 
10 января, за день до Матча звёзд КХЛ, в Братиславе был сыгран Матч легенд российского, чешского и словацкого хоккея.

Составы сборных

Отчёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Официальный сайт Матча звёзд КХЛ

Матчи звёзд КХЛ
Континентальная хоккейная лига
КХЛ в сезоне 2013/2014
Международные спортивные соревнования в Братиславе
Спорт в Словакии в 2014 году